Чемпионат мира по спортивному ориентированию среди ветеранов () — соревнование по спортивному ориентированию среди людей старше 35 лет, проводящееся Международной федерацией спортивного ориентирования с 1996 года.

История

Примечания 

Чемпионаты мира по спортивному ориентированию
Ориентирование